

Presentación previa 
Marco Cecchinato y Matteo Viola eran ellos defensores del título, decidieron no participar este año.

Andrej Martin y Hans Podlipnik-Castillo ganaron el título tras derrotar en la final Alexandru-Daniel Carpen y Dino Marcan.

Cabeza de serie 

  César Ramírez /  Miguel Ángel Reyes-Varela (Cuartos de final)
  James Cerretani /  Costin Paval (Semifinales)

<ol start=3>
 ''' Andrej Martin /  Hans Podlipnik-Castillo (Campeones)
  Alexandru-Daniel Carpen /  Dino Marcan ''(Finalistas)

Cuadro

Referencias 
 Cuadro de dobles

Challenger de Biella 2015